Черторижский — фамилия. Известные носители:
 Черторижский, Иван Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3912; 26 ноября 1826.
 Черторижский, Павел Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6441; 5 декабря 1841.
 Черторижский, Пётр Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5730; 1 декабря 1838.

См. также 
 Черторижская
 Черторижские
 Чарторижский
 Чарторыйский